Leitmeritz steht für:
 Litoměřice (deutsch: Leitmeritz), Stadt in Tschechien
 KZ-Außenlager Leitmeritz, 1944–1945 Außenlager des KZ Flossenbürg nahe Litoměřice 
 Bezirk Leitmeritz (Königreich Böhmen), politischer Bezirk im Königreich Böhmen
 Bistum Leitmeritz, katholische Diözese in Nordböhmen, Tschechien
 Landkreis Leitmeritz, Landkreis im Reichsgau Sudetenland bis 1945
 Leitmeritzer Kreis, Verwaltungsbezirk im Königreich Böhmen
 Leitmeritz (Schiff), 1893 vom Stapel gelaufener Raddampfer der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft